Pedrezuela är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Pedrezuela ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pedrezuela är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro San Pedro,  meter över havet,  km väster om Pedrezuela. Runt Pedrezuela är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar Viejo,  km sydväst om Pedrezuela. Omgivningarna runt Pedrezuela är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid